Por Carlos Silva puede referirse a:

 Carlos Silva Vildósola, diplomático y periodista chileno.
 Carlos Silva Sánchez, ajedrecista chileno.
 Carlos Silva (beisbolista), beisbolista venezolano.
 Carlos Silva (pintor), pintor argentino.